Dardania, az Iliaszban Trója szövetséges országa
 Dardania, ókori terület és város, a dardánok állama Anatóliában a Dardanellák anatóliai partjain
 Dardánia, ókori történeti régió a Balkánon
 Dardania, Szamothraké régi neve
 Dardania, a Római Birodalom balkáni provinciája
 Municipium Dardanicum vagy Municipium Dardanorum, város a római Dardaniában
 Dardania, a Bizánci Birodalom balkáni tartománya